Susana Naidich (Buenos Aires, 1931) fue una cantante lírica, musicóloga y fonoaudióloga argentina.

Biografía 

A los 17 años egresó de la Escuela de Ópera del teatro Colón de Buenos Aires.
Estudió en Viena (Austria), donde también actuó en los Festivales de Salzburgo bajo la dirección de George Solti.

Al regresar a Buenos Aires integró el elenco del teatro Colón, donde actuó bajo las batutas de los directores Karl Böhm (1894-1981), Erich Kleiber (1890-1956) y Jean Martinón (1910-1976), entre otros. Simultáneamente cantó en las principales sociedades de concierto en recitales de cámara y solista en obras sinfónico-corales. En Estados Unidos cantó en los festivales de Tanglewood y en Boston, acompañada por Aaron Copland y Leonard Bernstein. En 1963 y 1964 realizó giras por Israel en conciertos con orquesta y de cámara.
En esa ocasión grabó Orfeo y Eurídice (de Christoph Willibald Gluck), Sheherezade (de Maurice Ravel), El amor brujo (de Manuel de Falla), Canción del caminante (de Gustav Mahler) y recitales de cámara.

Desde 1967 alterna la actividad artística con la educación y la reeducación de la voz cantada y hablada.

Profesora de reeducación vocal 

En 1967, mientras continúa su actividad artística, comienza a dar clases (privadas e institucionales) de
educación y reeducación de la voz cantada y hablada,
enseñanza de la técnica vocal hablada y cantada para cantantes,
elementos técnicos vocales para impostación de la voz (sin forzar las cuerdas), y
rehabilitación de problemas funcionales vocales (disfonías) y orgánicas (nódulos, pólipos y edemas), ocasionadas por mala técnica vocal, clasificación vocal errónea (en cantantes) y abuso de la voz.

En 1970, Susana Naidich grabó el LP Cantares de madre, donde reunió nanas de diversos orígenes. Los arreglos y la dirección de la orquesta de cámara fueron realizados por Eduardo Rovira. Hizo reeditar ese material en los años 2000, e incluyó también cinco negro spirituals, en los que Alberto Favero realizó la dirección orquestal.

En 2002 cantó negro spirituals y obras de George Gershwin a dúo con su hija Alisa Kaufman (cantante) en un espectáculo de música popular llamado El Verdadero Encanto en el Centro Cultural Borges.

 Máster class (directora musical, asesora y preparadora vocal), en el teatro Maipo.
 2007: María y más (asesora musical y preparadora vocal), unipersonal de Annie Stein, en el CELCIT.
 Cassano dancing (asesora y preparadora vocal), en el teatro Metropolitan.

El 13 de junio de 2011, por iniciativa del diputado Eduardo Epszteyn (del partido Diálogo por Buenos Aires) la Ciudad de Buenos Aires nombró a Susana Naidich «personalidad destacada de la cultura».

Títulos

 1949: Profesora Superior de Danzas, egresada de la Escuela Nacional de Música y Arte Escénico (Buenos Aires).
 1950: Cantante lírica, Egresada de la Escuela de Ópera del Teatro Colón (de Buenos Aires).
 1950-1952: Estudios de Técnica Vocal, Arte Dramático, Repertorio, estilos Musicales en la Akademie für Musik und Darstellende Kunst (Academia de Música y Artes Escénicas), en Viena (Austria).
 1954: Técnica Vocal: Longy School of Music (Boston).
 1955: Máster en Musicología, Universidad Brandeis (Boston).
 1958: Fonoaudióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires.
 1967: Licenciada en Fonoaudiología, egresada de la Universidad del Museo Social Argentino

Habla y escribe inglés, francés, italiano, hebreo y portugués.

Docencia 

 1967-1976: profesora titular superior de canto. Conservatorio Nacional de Música (Buenos Aires).
 1974-1980: profesora titular de técnica vocal. Escuela Nacional de Arte Dramático (Buenos Aires).
 1976-1978: profesora titular de técnica vocal. Escuela de Musicoterapia del Museo Social Argentino (Buenos Aires).
 1971-1973: profesora adjunta de terapéutica foniátrica. Escuela de Fonoaudiolgía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
 1967 a la actualidad: práctica privada de educación y rehabilitación en voz hablada y cantada (en su casa, en Buenos Aires).

Alumnos destacados  
Naidich es asesora vocal de numerosos artistas locales (actores y cantantes).
 
 Norma Aleandro.
 Amelita Baltar.
 Cristina Banegas (actriz y contralto)
 Andrea Berri (cantante), quien se convertiría en su asistente.
 Graciela Borges.
 Juan Darthés (actor y cantante).
 Sergio Denis.
 María Carámbula.
 Julieta Díaz.
 Antonio Gasalla.
Andrés Aragón   (Cantante y Entrenador Vocal)
Nacha Guevara
 Juan Carlos Gené (actor y director de teatro).
 Araceli González.
 Laura Hatton (cantante del grupo vocal Buenos Aires 8)
 Luisa Kuliok.
 Libertad Lamarque (actriz y cantante)
 Marikena Monti (cantante).
 Gloria Marcó (8 de septiembre de 1955-), cancionista de tango, hija del compositor Héctor Marcó.
Magdalena León ( cantante fonoaudióloga , profesora de canto.)Cantante solista. Formó parte del grupo vocal Buenos Aires 8.)
 Orlando Netti (cantante)
 Soledad Pastorutti (cantante)
 Susana Rinaldi (cantante de tangos)
 Soledad Sacheri (cantante de tango, profesora de canto y presidente de la Sociedad Argentina de la Voz (SAV)).
 Marcelo Vacas (actor)
 Katie Viqueira (cantante de tangos).
 Kaled Pan (cantante de rock).
Silvia Gers (cantautora y guitarrista de música popular/rock )

Asociaciones profesionales a las que pertenece

 IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics).
 COMET (Collegium Medicorum Thetri).
 ASALFA (Asociación Argentina Logopedia y Foniatría).
 SAV (Sociedad Argentina de la Voz), fundadora y primera presidenta, entre 2000 y 2003.

Seminarios, cursos dictados, congresos internacionales 

 Desde 1967 : docencia y reeducación vocal de actores y cantantes (Buenos Aires).
 Desde 1971: participación y presentación de trabajos en congresos nacionales e internacionales (en Argentina, Brasil, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Perú, Suiza y Uruguay).
 Desde 1973: cursos de posgrado para fonoaudiólogos y maestros de canto (Buenos Aires).
 1988: seminarios para actores, Real Academia de Teatro de Madrid.
 1989, 1992, 1993 y 1995: seminarios para actores, Centro Andaluz de Sevilla (España).
 1990: seminarios para actores, en Madrid, para proyecto Piamonte y otros centros privados.
 1991: curso sobre disfonías infantiles en coro y disfonías profesionales, en Río de Janeiro (Brasil).
 1993: curso de reeducación de disfonías en cantantes, en San Pablo (Brasil).
 1995: curso de reeducación de voz profesional, en Alcalá de Henares (España).

Publicaciones 

 Principios de foniatría: para alumnos de canto y dicción, coescrito con Renato Segré y María Cristina A. Jackson-Menaldi. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 1980. Reeditado en 1993. 151 páginas.
 Publicaciones varias sobre reeducación de disfonías funcionales en voz hablada y cantada en revistas de la especialidad foniátrica, tanto argentinas como internacionales.

Discografía

 1970: Cantares de madre. Madrigal Records.
 1974: Vida y amor de mujer. Madrigal Records.
 Susana Naidich: Gluck, Mahler, Ravel.
 Kol Israel, grabado en vivo en Jerusalén (Israel).
 Susana Naidich: nanas, Gershwin, De Falla, negro spirituals.
 Susana Naidich: Schumann, Brahms, Wolf.
 Grabaciones en Radio Nacional, en Buenos Aires (Argentina).
 Grabaciones en Radio Municipal, en Buenos Aires (Argentina).

Referencias 

Logopedas
Mezzosopranos de Argentina
Mujeres músicas de Argentina
Músicos de la ciudad de Buenos Aires
Profesoras de Argentina
Musicólogos de Argentina
Fonoaudiología
Cantantes femeninas de Argentina
Cantantes líricos de Argentina
Maestros de canto
Musicólogas
Argentinas del siglo XX
Argentinas del siglo XXI